Petros (pelikaan), een figuur uit de mythologie
Petros (gitaarmerk), Amerikaans gitaarmerk
Petros (Tennessee), een plaats in de Verenigde Staten
Petros (voornaam), een jongensnaam